Сергей Васильевич Румянцев: Румянцев, Сергей Васильевич (1913—1990) — заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР.
 Румянцев, Сергей Васильевич (генерал) (род. 1967) — начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков, генерал-майор.